Jiménez de Aréchaga ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Maria Jiménez de Aréchaga, uruguayischer Politiker
 Eduardo Jiménez de Aréchaga (1918–1994), uruguayischer Jurist und Politiker
 Horacio Jiménez de Aréchaga, uruguayischer Politiker 
 Justino Jiménez de Aréchaga (1850–1904), uruguayischer Jurist und Politiker
 Justino Eugenio Jiménez de Aréchaga (1883–1928), uruguayischer Jurist und Politiker